

Carriera 
Dopo la breve esperienza a Biella nel 2008, va a Pistoia dove riesce a trovare minuti importanti. Nel biennio 2009-2011 vince due edizioni della Coppa Italia (2010 e 2011) e sfiora per due volte la promozione con Veroli, svolgendo un ruolo fondamentale essendo stato uno dei punti fermi della formazione laziale.

, nel luglio 2011 la Reyer Venezia si assicura le sue prestazioni: Rosselli, pertanto, torna in LegaA a seguito della promozione della squadra lagunare, maturata a settembre 2011 dopo una serie di ricorsi.

Nell'estate 2014 viene ingaggiato dalla PMS Torino in A2 Gold dove conquista a fine stagione la promozione con la società piemontese. Nell'estate del 2016 passa alla , dove nel marzo 2017 conquista la Coppa Italia di Serie A2 e nel giugno successivo, anche la Serie A, con la formazione bolognese, nella finale vinta contro . Promosso capitano delle V Nere nell'estate 2017, a dicembre dello stesso anno cambia squadra venendo ingaggiato dai cugini della Fortitudo Bologna. Con la Effe, conquista la Supercoppa e nel giugno 2019 la promozione in Serie A che mancava in casa Fortitudo da dieci anni. Nel luglio 2019 si trasferisce alla Scaligera Basket Verona firmando un contratto biennale, confermato per la stagione 2021/22 al termine della quale conquista la quinta promozione in A1 dopo Rieti (2007), Torino (2015), Virtus Bologna (2017), Fortitudo Bologna (2019).

Statistiche 
CAMPIONATI A2 e A1

Nazionale

Palmarès 
 
NSB Rieti: 2006-07
PMS Torino: 2014-15
Virtus Bologna: 2016-17
Fortitudo Bologna: 2018-19
Scaligera Verona: 2021-22

 
 : 2007
 : 2010, 2011
 : 2017
 Supercoppa LNP: 1
Fortitudo Bologna: 2018

Collegamenti esterni 
 
 

Cestisti della Nazionale italiana